Gracie Glam (Raleigh, 30 de setembro de 1990) é uma atriz pornográfica americana.

Prêmios e indicações

Ligações externas 

 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Raleigh